Telegram ():
 Telegram — кросс-платформенный мессенджер.
 Telegram — сборник ремиксов певицы Бьорк.
 Telegram — композиция группы Nazareth.

См. также 
 Телеграмма (значения)